

Codici 
 I7 – codice vettore IATA di Paramount Airways

Informatica 
 Core i7 (Bloomfield) – Microprocessore Intel.